Sailfish (von  ‚Segelfisch‘) steht für:

 Sailfish (Unternehmen), deutscher Hersteller von Wassersportprodukten
 Sailfish OS, eine Betriebssystemfamilie der Firma Jolla
 USS Sailfish, US-amerikanisches U-Boot
 Fächerfisch, im Ozean lebender Raubfisch